Quiñónez pode referir-se a:

 Alfonso Quiñónez Molina, antigo presidente de El Salvador.
 Holger Quiñónez, ex-jogador equatoriano de futebol, de Vasco, Barcelona de Guayaquil e seleção equatoriana.
 Michael Quiñónez, jogador equatoriano de futebol, do Santos.
 Pedro Quiñónez, jogador equatoriano de futebol.

Desambiguação